Tip Toes peut se référer à :
Tip-Toes, comédie musicale américaine des frères George et Ira Gershwin, créée à Broadway en 1925 ;
Tip Toes (ou Tiptoes), film muet britannique d'Herbert Wilcox, sorti en 1927 (libre adaptation de cette comédie musicale) ;
Tiptoes, titre original d'un film franco-américain de Matthew Bright, dont le titre français est Tiny Tiptoes, sorti en 2003.